Eysen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Bernhard Eysen (1769–1838), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Mathias Eysen (1938–2020), deutscher Schauspieler
 Louis Eysen (1843–1899), deutscher Landschafts- und Porträtmaler